GreyBird er et dansk flyve- og pilot akademi, der uddanner folk til erhvervspilot. GreyBird blev etableret i 2013, og holder til i Aarhus Airport på Djursland. Derudover, GreyBird har også etableret baser i Ljungbyhed i Sverige og Córdoba i Spanien, samt teoribaser i Stockholm, Madrid og København.

Da GreyBird blev etableret i 2013, bestod det af tre grundlæggere, og i dag er GreyBird ejet af en af de oprindelige grundlæggere samt en finansiel investor, mens at de andre oprindelige grundlæggere er stadig en del af ledelsen. GreyBird har en flåde, der består af 13 forskellige fly og to flysimulatorer. GreyBird er Danmarks største flyveskole, med mere end 40 fastansatte i tre forskellige lande.

Referencer 

Uddannelsesinstitutioner i Danmark
Piloter